Juan José Rodríguez puede referirse a:

 Juan José Rodríguez Ramos (1970-), escritor mexicano;
 Juan José Rodríguez Prats (1946-), político mexicano.
 Juan José "Yaya" Rodríguez (1937-1993), futbolista argentino.